Hauptstraße 22 steht für:

 Hauptstraße 22 (Dietfurt an der Altmühl)
 Hauptstraße 22 (Frickenhausen am Main)
 Hauptstraße 22 (Volkach)

Siehe auch:

 Hauptstrasse 22